Stebut (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Iwanowitsch Stebut (1877–1952), russischer Agrarwissenschaftler, Bodenkundler und Pflanzenzüchter
 Iwan Alexandrowitsch Stebut (1833–1923), russischer Agronom